Fittkau kan som auktorsförkortning betyda:

 Ernst Josef Fittkau
 Hans Werner Fittkau

Robotskapade auktorsförkortningar